Museum Kempenland, streekmuseum in Eindhoven
Aartsdiakonaat Kempenland, aartsdiakonaat in voormalige Prinsbisdom Luik
Kempenland (bestuur), kwartier in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch
Politiezone Kempenland, een politiezone in Belgisch Limburg.
Kempenland-West, Natura 2000-gebied in de Nederlandse Kempen
Kempenland (lied), een lied gecomponeerd door Armand Preud'homme